C10H14 – formula molecolare del 4-isopropiltoluene
C10H14 – formula molecolare del durene

Formule molecolari